Great Houghton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Great Houghton – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)